Клари́ — личное женское имя и фамилия:

Имя 
 «Клари» — балет Луи Милона на музыку Родольфа Крейцера (Парижская опера, 1820).
 «» — трёхактная опера Фроманталя Галеви по либретто Пьетро Джанноне (Театр итальянской комедии, 1828).

Фамилия 

 Клари, Джованни Карло Мариа (1677—1754) — итальянский композитор.

  — семейство из Марселя, ставшее новой аристократией благодаря связям с Наполеоном. Его представители:
  (1777—1860) — французский торговец, отец Жюли и Дезире Клари. 
 Клари, Жюли (1771—1845) — супруга Жозефа Бонапарта, королева-консорт Неаполя (1806—1808) и Испании (1808—1813).
 Клари, Дезире (1777—1860) — супруга маршала Жан-Батиста Бернадота, Понтекорво (1806-1810), королева Швеции и Норвегии (1818—1844).
  (1786—1841) — бригадный генерал, 1-й граф Клари.  
 Клари, Жюстиньен де (1860—1933) — 4-й граф Клари, президент Олимпийского комитета Франции (с 1913).
 Клари-Альдринген — богемское графское, затем княжеское семейство, крупнейшие землевладельцы Судетской области во времена Австро-Венгрии.